2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2018/19 steht für: